Radopholus är ett släkte av rundmaskar. Radopholus ingår i familjen Hoplolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Radopholus